

Astronomia
 4110 Keats – asteroide della fascia principale

Cinema
 Keats  – film del 1970 diretto da Joan Craft

Musica
 Keats  – gruppo musicale pop rock britannico
 Keats  – album dei Keats del 1984

Persone
 Brian Keats, detto Brian Damage – batterista statunitense
 Caitlin Keats – attrice statunitense
 Ele Keats – attrice statunitense
 John Keats – poeta britannico

Altro
 Keats-Shelley Memorial House – casa museo di Roma